MCJ steht für:
 Jorge Isaacs Airport (IATA-Code), Flughafen von Maicao, Departamento La Guajira in Kolumbien

M. C. J. steht für:
 Master of Comparative Jurisprudence, akademischer Grad

mcj steht für:
 Mvanip (ISO-639-3-Code), mambiloide Sprache in Nigeria

Abkürzung